Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2009 war die dritte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 18. bis 21. Februar 2009 statt und wurde wie die vorherigen beiden Ausgaben in Almaty, Kasachstan, ausgetragen.

Weltmeister wurde zum ersten Mal Aues Jeljubajew. Der Kasache gewann das Endspiel gegen seinen Landsmann Alichan Karanejew mit 6:5, nachdem der Titelverteidiger bereits mit 3:1 und 5:4 geführt hatte. Den dritten Platz belegten Oleksandr Palamar und Daniil Boguschewski.

Modus 
Die 56 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 16 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:
1. Verliererrunde (49.–56. Platz)
  Erkin Dawletow
  Edward Difu
  Kumusbek Djussebijew
  Sanat Ginajatow
  Emir Guseynov
  Dieter Johns
  Wassili Konkow
  Konstantin Larionow

2. Verliererrunde (33.–48. Platz)
  Furkat Achmedow
  Chodschi-Akbar Achmedschanow
  Sailan Adamow
  Adil Dijas
  Andrei Gluschanin
  Alexander Kogai
  Aldijar Omarow
  Arnal Ormokejew
  Bachtischat Sainaudin
  Bauyrschan Schangarajew
  Askar Scharschenbajew
  Taras Tjahnyj
  Asat Tumenow
  Bachtijar Umarow
  Dauren Urynbajew
  Jernar Tschimbajew

3. Verliererrunde (25.–32. Platz)
  Artm Budanzew
  Nurbek Eschbajew
  Azer Gadzhiev
  Wadym Korjahin
  Saleh Mustafaev
  Oleg Retschiz
  Miras Saktaganow
  Alexander Wlassichin

4. Verliererrunde (17.–24. Platz)
  Ikram Achmetow
  Garri Akopow
  Schakirschan Fasylow
  Alexei Kostjuk
  Michael Lee
  Serik Sautow
  Nurken Suikenbajew
  Eduard Tschen

Finalrunde

Einzelnachweise 

2009
Billardveranstaltung 2009
Billardturnier in Almaty